Grzegorz Gajewski (ur. 1958) – polski reżyser
 Grzegorz Gajewski (ur. 1985) – polski szachista